Deflexula är ett släkte av svampar. Deflexula ingår i familjen mattsvampar, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Mattsvampar
Deflexula